Default – in informatica, termine che si riferisce allo stato di un sistema in assenza di interventi espliciti
Default – insolvenza finanziaria
Default – gruppo rock canadese
Default – canzone degli Atoms for Peace
Default – film del 2014 diretto da Simon Brand
Sistema della condizione di default – Neurobiologia, serie di aree cerebrali con attività intensa durante il riposo